Перша Ліга Туреччини 1989—1990  — 32-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул ввосьме здобув Бешикташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1990—1991 як фіналіст Кубка Туреччини 1989—1990.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1989-1990
Туреччина
Туреччина
1989 у турецькому спорті
1990 у турецькому спорті